В списке футбольных стадионов Испании представлены стадионы вместимостью выше 5 000 зрителей.

Крупнейшим стадионом Испании и Европы является «Камп Ноу»: он вмещает 99 354 зрителей. Второе место занимает «Сантьяго Бернабеу», вмещающий 81 044 зрителей. Олимпийский стадион рассчитан на 60 000 зрителей.

Старейшей ареной является стадион «Эль-Молинон», построенный в 1908 году в Хихоне; самым новым — «Стадион Йохана Кройфа», открытый 27 августа 2019 года в Барселоне.

Ныне существующие стадионы

Примечания

Ссылки 
 Стадионы Испании на сайте worldstadiums.com
 Информация и фотографии о 275 футбольных стадионах Испании

См. также 
 Список футбольных стадионов Европы по вместимости
 Список футбольных стадионов по вместимости

Испания
 
Футбол
Футбол